Ploča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Prozor-Rama
 Ploča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje

 Ploča (gmina Aleksandrovac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Aleksandrovac
 Ploča (gmina Bosilegrad) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bosilegrad
 Ploča (miasto Loznica) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica

 Gornja Ploča – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Lovinac

Zobacz też
 Ploče